Heimatdienst ist Teil des Namens folgender Organisationen:
 Kärntner Heimatdienst (K.H.D.), 
 Kärntner Heimatdienst, Nachfolgeverein des Kärntner Heimatdienstes (K.H.D.)
 Liechtensteiner Heimatdienst, zwischen 1933 und 1936 bestehende politische Bewegung in Liechtenstein
 Ödenburger Heimatdienst, nach Vorbild des Kärntner Heimatdienstes (K.H.D.) gegründeter Verein
 Österreichischer Heimatdienst, Propagandainstitution im Vorfeld der Entstehung der Vaterländischen Front
 Vorarlberger Heimatdienst, Name der Vorarlberger Heimwehr ab 31. Dezember 1926

Heimatdienst ist Teil des Namens folgender Behörden:
 Reichszentrale für Heimatdienst; zwischen 1918 und 1933 bestehende Informations- und Bildungsbehörde des Deutschen Reiches
 Bundeszentrale für Heimatdienst, heute Bundeszentrale für politische Bildung
 Bayerische Zentrale für Heimatdienst, heute Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit
 Hessische Landeszentrale für Heimatdienst, heute Hessische Landeszentrale für politische Bildung
 Niedersächsische Landeszentrale für Heimatdienst, heute Niedersächsische Landeszentrale für politische Bildung